Dale Smith může být:

 Dale Smith (básník) (* 1967) – americký básník
 Dale Smith (spisovatel) (* 1976) – anglický spisovatel
 Dale Begg-Smith (* 1985) – australský akrobatický lyžař